De dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 wordt verreden op vrijdag 14 juli 2017, de Franse nationale feestdag. De start is in Saint-Girons en de finish in Foix.

Parcours 
Het is een korte bergrit van 101 km in de Pyreneeën. Onderweg zijn er 3 beklimmingen van de eerste categorie. Vanaf de top van de laatste klim is het nog 27 kilometer dalen naar de finish. In Seix is een tussensprint.

Verloop 
Het begin van de rit werd gekenmerkt door een groot aantal aanvallen. Het was uiteindelijk Alessandro De Marchi die voorop de Col de Latrape beklom. Hierna werd hij echter snel teruggehaald, en Alberto Contador, Mikel Landa en Warren Barguil hadden een kleine voorsprong bij het begin van de beklimming van de Col d'Agnes. Barguil viel al vroeg in de klim terug, maar de beide Spanjaarden breidden hun voorsprong uit. Op de top hadden ze een halve minuut voorsprong op Barguil, Nairo Quintana en Michał Kwiatkowski en 2 1/2 minuut op de groep met favorieten waaronder geletruidrager Fabio Aru.

Nabij de top van de Mur de Péguère wisten Barguil en Quintana het duo voorop bij te halen. De favorietengroep was op dit moment 1'43" achter, en bestond nog slechts uit 8 man. Tijdens de afdaling naar Foix waren er diverse aanvalspogingen in deze groep, van onder meer Christopher Froome, Romain Bardet en Rigoberto Urán. Uiteindelijk waren het Daniel Martin en Simon Yates die weg mochten blijven en enkele seconden pakten op de overige klassementsleiders. In de kopgroep won Barguil de sprint, en won daarmee de etappe op Quatorze Juillet, als eerste Fransman sinds David Moncoutié in 2005. Landa, een teamgenoot van Chris Froome, schoof op naar de vijfde plaats in het algemeen klassement, op slechts 1'09" van Aru, en Contador keerde terug in de top 10.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers 
  Jakob Fuglsang
  Arthur Vichot

Externe link 
 De route van de 13e etappe op letour.fr

13
Ronde van Frankrijk 201713
Sport in Ariège
Foix